Southard kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Southard (udde), 
 Mount Southard, 

Robotskapade Antarktisförgreningar